Not Olone (Português: Não sozinho) é a canção que vai ser levada a Copenhaga pelo intérprete 'Aram Mp3'''.
Foi escolhido internamente.

Atua na primeira semifinal na primeira parte a realizada dia 6 de maio.

Ver também 
 Arménia no Festival Eurovisão da Canção 2014

2014
2014 na música